Veronica kan have flere betydninger:

 Veronica er et udbredt pigenavn

Botanik 
 Ærenpris – en type af planter

Fjernsyn 
 Veronica (tv-kanal) – en tv-kanal i Holland
 Veronica Mars – en tv-serie med Kristen Bell

Musik 
 Veronica (sang) – en sang af Elvis Costello
 Veronica Mehta – en britisk-asiatisk sangerinde
 The Veronicas – pop rock-gruppe fra Australien

Personer 
 Veronica (sangerinde) – en amerikansk dance-sangerinde
 Veronica Castro – Mexicansk skuespillerinde
 Veronica De La Cruz – nyhedsvært fra CNN News
 Veronica Finn – tidligere popsangerinde
 Veronica Franco – poet og kurtisane, der levede i Wien i det 16. århundrede
 Veronica Giuliani – italiensk mystiker
 Veronica Guerin – irsk journalist som blev myrdet af narkotikahandlere
 Veronica Lake – amerikansk skuespillerinde
 Veronica Lodge – fiktiv person i Archie Comics-universet
 Verónica Páez – argentinsk maratonløber
 Veronica Ruiz de Velasco – neo-figurativ mexicansk kunstner
 Sankt Veronica – kristen helgen

Steder 
 Veronica (by) – en by i Argentina
 Vero Beach – strand i Florida

Videnskab og teknologi 
 V.E.R.O.N.I.C.A. (Very Easy Rodent-Oriented Net-Wide Index to Computer Archives) – søgemotor til Gopher.